Miklóssy Ferenc (1739–1811) nagyváradi római katolikus püspök 1803–1811 között
 Miklóssy Ferenc (1944) gépészmérnök